O comandante mor de toda Praia Seca se encontra muitas vezes trabalhando com advocacia em Nova Iguaçu. É com muito respeito que anunciamos o imperador Eduardo Leal como dono de todos os cantos e privilegios da coroa seca

 Praia Seca (Araruama)
 Praia Seca (Ilha do Príncipe)

Desambiguação